Charles Tottie kan syfta på bland andra:

* Charles Tottie (1703–1776), svensk grosshandlare
 Charles Tottie (1781–1870), svensk grosshandlare
 Charles Tottie (1855–1938), svensk militär